

Communes françaises 
 Beaucourt, dans le département du Territoire de Belfort et la région Franche-Comté.
 Beaucourt-sur-l'Ancre, dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Beaucourt-en-Santerre, dans le département de la Somme et la région Picardie.
 Beaucourt-sur-l'Hallue, dans le département de la Somme et la région Picardie.

Patronymes 
 Hippolyte César Beaucourt (), facteur d'orgues de Lyon
 Hugues Beaucourt ( - ), fils d'Hippolyte, également facteur d'orgues à Lyon.

Voir aussi 
 La Rochebeaucourt-et-Argentine, commune française du département de la Dordogne

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France